Пьеро Кодиа () — итальянский пловец. Чемпион Европы (2018) в Глазго, призёр чемпионата Европы (2016) в Лондоне.

Карьера 
На сегодняшний день он участвовал в:

— Олимпийские игры (Рио 2016);

— Чемпионаты Европы (Дебрецен 2012, Берлин 2014, Лондон 2016, Глазго 2018);

— Чемпионаты мира (Барселона 2013, Казань 2015, Будапешт 2017);

— Универсиады (Казань 2013, Кванджу 2015);

— Чемпионаты Европы на короткой воде (Щецин 2011, Хернинг 2013, Нетания 2015, Копенгаген 2017);

— средиземноморские игры (Мерсин 2013, Таррагона 2018).

В августе 2018 года стал чемпионом Европы на дистанции 100 метров баттерфляем, установив рекорд чемпионатов 50.64.

Примечания 

Пловцы Италии
Чемпионы Европы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Средиземноморских игр по плаванию